

Geografia

Austria 
 Buchbach – comune nel distretto di Neunkirchen (Bassa Austria)
 Buchbach – frazione di Stössing, comune nel distretto di Sankt Pölten-Land (Bassa Austria)
 Buchbach – ex comune ora frazione di Waidhofen an der Thaya-Land, comune nel distretto di Waidhofen an der Thaya (Bassa Austria)

Germania 
 Buchbach – comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Turn- und Sportverein Buchbach – società calcistica con sede a Buchbach
 Buchbach – frazione di Gräfenthal, comune nel circondario di Saalfeld-Rudolstadt (Turingia)
 Buchbach – frazione di Schönwald, città nel distretto dell'Alta Franconia (Baviera)